Zurighesi – abitanti di Canton Zurigo
Zurighesi – abitanti di Zurigo